Vackergrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vackergrund, Närpes, Österbotten, 
 Vackergrund, Kaskö, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar